Jméno a příjmení Josef Souček má více nositelů:

 Josef Souček (1864–1938) – český teolog a evangelický duchovní
 Josef Souček (publicista) (1895–1962) – český regionální historik, divadelní kritik a publicista
 Josef Bohumil Souček (1902–1972) – český biblický teolog a evangelický duchovní